Cognettia är ett släkte av ringmaskar. Cognettia ingår i familjen småringmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Småringmaskar
Cognettia